Chrysophae colorata är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Chrysophae colorata ingår i släktet Chrysophae och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
colorata